1-й Римский международный кинофестиваль () прошёл с 13 по 21 октября 2006 года. Жюри основного конкурса киносмотра возглавил итальянский кинорежиссёр Этторе Скола.
Главную награду фестиваля — «Марка Аврелия», получил фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» (Россия).

Жюри

Основной конкурс 
Жюри конкурса состояло из 50 непрофессиональных зрителей под председательством кинорежиссёра Этторе Скола ().

Конкурсная программа

Основной конкурс

Программа

Вне конкурса 
 После свадьбы (Efter Brylluppet), режиссёр Сусанне Биер ()
 Амбициозные (Les Ambitieux), режиссёр Катрин Корсини ()
 Оффсет (Offset), режиссёр Диди Данкварт ()

Премьеры

Специальные показы 
 Борат: культурное исследование в пользу славного государства Казахстан (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), режиссёр Ларри Чарльз ()
 Бегство во Францию (Fuga in Francia), режиссёр Марио Сольдати ()
 Человек милосердия. — Дон Луиджи ди Льегро (L’uomo della carità — Don Luigi di Liegro), режиссёр Алессандро Ди Робилант ()
 Счастливые дни (Nos jours heureux), режиссёры Эрик Толедано, Оливье Накаш ()
 Люди и мыши (Of Mice and Men), режиссёр Льюис Майлстоун ()
 Наваждение (Ossessione), режиссёр Лукино Висконти ()
 Рим, открытый город (Roma città aperta), режиссёр Роберто Росселлини ()
 Ромул и Рем (Romolo e Remo), режиссёр Серджо Корбуччи ()
 Субсоника трактует Росселлини (Subsonica versus Rossellini), режиссёр Субсоника ()
 Отступники (The Departed), режиссёр Мартин Скорсезе ()
 Секретное путешествие (Viaggio segreto), режиссёр Роберто Андо (, )

Неигровое кино

В сотрудничестве с TriBeCa Film Festival 
 Туман на ладони (La niebla en las palmeras), режиссёры Лола Сальвадор, Карлос Молинеро ()
 Омарет Якубиан (Omaret Yacoubian), режиссёры Марван Хамед ()
 Мост (The Bridge), режиссёр Эрик Стил ()
 Путь Льва Рудина (The Lew Rudin Way), режиссёр Дэвид Хоффман ()
 Война лент (The War Tapes), режиссёр Дебора Скрэнтон ()
 Тирни Гирон: материнский проект (Tierney Gearon: The Mother Project), режиссёры Джек Янгельсон, Питер Сазерленд ()

Детское кино

Вне конкурса 
 Лесная братва (Over the Hedge), режиссёры Тим Джонсон, Кэри Кирпатрик ()
 Красный как небо (Rosso come il cielo), режиссёры Кристиано Бортоне ()
 Сальваторе — это жизнь (Salvatore — Questa è la vita), режиссёр Джан Паоло Куньо ()

В сотрудничестве с TriBeCa Film Festival — младше 12 лет 
 Акела и Пчела (Akeelah and the Bee), режиссёр Дуг Ачисон ()

В сотрудничестве с TriBeCa Film Festival — старше 12 лет 
 Уроки вождения (Driving Lessons), режиссёр Джереми Брок ()
 Я Рид Фиш (I’m Reed Fish), режиссёр Закари Адлер ()
 Подобно сыну (Just Like the Son), режиссёр Морган Дж. Фримен ()

В сотрудничестве с Premiere 
 Открытие охотничьего сезона (Open Season), режиссёры Роджер Аллерс, Джилл Калтон, Энтони Стакки ()

Младше 12 лет

Старше 12 лет

Новая киносеть

Итальянские вечера 
 Ковер Бой: последняя революция (Cover Boy: l’ultima rivoluzione), режиссёр Кармине Аморозо ()
 Мы будем снимать фильм (Saremo film), режиссёр Людовика Маринео ()
 Прикоснувшиеся (Sfiorarsi), режиссёр Анджело Орландо ()
 Мера любви (Un amore su misura), режиссёр Ренато Поццетто ()

Актёрская работа

Ретроспектива фильмов с участием Шона Коннери 
 Агент 007. Из России с любовью () (1963)
 Марни () (1964)
 Женщина из соломы () (1964)
 Агент 007. Голдфингер () (1964)
 Холм () (1965)
 Котелок и Шляпка () (1967)
 Молли Магвайер () (1970)
 Зардоз () (1974)
 Ветер и Лев () (1975)
 Человек, который хотел быть королём () (1975)
 Робин и Мэриан () (1976)
 Пять дней одного лета () (1982)
 Агент 007. Никогда не говори никогда () (1983)
 Неприкасаемые () (1987)
 Найти Форрестера () (2000)

Актёрская мастерская 
 Капли дождя (A Hatful of Rain), режиссёр Фред Циммерман ()
 Место под солнцем (A Place In The Sun), режиссёр Джордж Стивенс ()
 Трамвай желание (A Streetcar Named Desire), режиссёр Элиа Казан ()
 Бэби Долл (Baby Doll), режиссёр Элиа Казан ()
 Автобусная остановка (Bus Stop), режиссёр Джошуа Логан ()
 Детективная история (Detective Story), режиссёр Уильям Уайлер ()
 В порту (On the Waterfront), режиссёр Элиа Казан ()
 Мятежный без причины (Rebel Without a Cause), режиссёр Николас Рей ()
 Богиня (The Goddess), режиссёр Джон Кромвель ()
 Пистолет для левой руки (The Left Handed Gun), режиссёр Артур Пенн ()
 Долгое жаркое лето (The Long Hot Summer), режиссёр Мартин Ритт ()
 Странный (The Strange One), режиссёр Джейк Гарфин ()
 12 разгневанных мужчин (Twelve Angry Men), режиссёр Сидни Люмет ()

Награды

Главные призы 
 Марк Аврелий — Кирилл Серебряников, «Изображая жертву» ()
 Премия BNL в номинации Лучшая женская роль — Ариан Аскарид («Путешествие в Армению», Робер Гедигян) ()
 Премия Camera di Commercio в номинации Лучшая мужская роль — Джорджо Коланджели («Солёный воздух», Алессандро Анджелини) ()
 Специальный приз жюри — Шейн Медоуз, «Это Англия» ()
Специальная премия была посвящена памяти Джилло Понтекорво, который умер накануне кинофестиваля.

Прочие награды 
 Премия Cult в номинации Неигровой фильм — Луиз Осмонд и Джерри Ротвелл, «Глубокая вода. — Безумная регата» ()
 Премия L.A.R.A. (Libera Associazione Rappresentanti Artisti, президент Мойра Маццантини) в номинации Лучшее исполнение в итальянском кино — Нинетто Даволи («Одно из двух», Эудженио Каппуччо) ()
 Премия Blockbuster в номинации Премьера — Джузеппе Торнаторе, «Незнакомка» (, )
 Премия Alice nella città в номинации Детское кино младше 12 лет — Клаудио Антонини, «Лощеный» ()
 Премия Alice nella città в номинации Детское кино старше 12 лет — Морган Дж. Фримен, «Подобно сыну» ()
 Премия Cinemavvenire в номинации Лучший фильм — Шейн Медоуз, «Это Англия» ()
 Премия Cinemavvenire в номинации Лучший короткометражный фильм — Сальваторе Аллокка, «Крекеры» ()

События и итоги 
Во время кинофестиваля в Casa del Jazz прошло несколько тематических концертов, посвящённых кино и джазу, на которых прозвучали произведения итальянских композиторов — Армандо Троваджоли, Пьеро Пиччони, Пьеро Умилиани, писавших джазовую музыку для кино. Вручение наград кинофестиваля сопровождалось концертами известных исполнителей — Энрико Пьеранунци, Валентины Пиччони, Луки Руджеро Джаковелла, Дино и Франко Пиана.

В официальном сообщении руководства кинофестиваля говорится, что за время его проведения было показано 169 фильмов из 32 стран, работало 650 кинопроекторов на 23 экранах, было продано 56 000 билетов; общее число зрителей составило 150 000 человек. Около 480 000 человек побывали на различных мероприятиях в фестивальном центре Villaggio e delle Mostre.

См. также 
 Римский кинофестиваль

Ссылки 
 Официальный сайт Римского кинофестиваля

Примечания 

2006 год в Италии
Октябрь 2006 года
Кинофестивали 2006 года
Римский кинофестиваль